BH poate fi:
 Bohriu, element chimic cu simbolul Bh
 Bahrain, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bh, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Bahrain
 Belize, codul OMM, FIPS 10-4 și vechiul cod NATO al acestei țări (după vechiul nume al țării: „British Honduras”)
 Bosnia și Herzegovina, țară din Europa
 Bihor, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Belo Horizonte, capitala unității federative Minas Gerais din Brazilia
 Berkshire Hathaway, o companie din Statele Unite